Баре́зи — распространённая итальянская фамилия. Происходит от названия итальянского города Бари и дословно переводится как "житель Бари" 

 Барези, Джузеппе (род. 1958) — итальянский футболист, брат Франко Барези.
 Барези, Франко (род. 1960) — итальянский футболист, брат Джузеппе Барези.
 Сержио Барези (род. 1972; настоящее имя Сержио Фелипе Соарес) — бразильский футболист; тренер.